Sarati le terrible (1923), film français muet Louis Mercanton ;
 Sarati le terrible (1928), drame lyrique français de Francis Bousquet et Jean Vignaud ;
 Sarati le terrible (1937), film français d’André Hugon.